A Rovné településnév jelentései:

Róna (Rovnó) szlovákiai község szlovák neve a Felsővízközi járásban
Rónapatak szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban
Zemplénróna (Rovna) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban